

Pripombe
 Skupna ocena zvišana v skupino 1 na temelju mehanističnih in drugih pomembnih podatkov
 Skupna ocena zvišana na skupino 2A zaradi dokazil na osnovi drugih pomembnih podatkov
 Skupna ocena znižana na skupino 3 zaradi dokazil na osnovi drugih pomembnih podatkov
  Skupna ocena zvišana na skupino 1 zaradi dokazil na osnovi drugih pomembnih podatkov
 "Skupna ocena zvišana v skupino 2A na temelju mehanističnih in drugih pomembnih podatkov;
 "
 Skupna ocena zvišana na skupino 2B zaradi dokazil na osnovi drugih pomembnih podatkov
 Skupna ocena zvišana v skupino 2A na podlagi zadostnih dokazov pri poskusnih živalih s presenetljivim in atipičnim vzorcem tumorjev
 Skupna ocena zvišana v skupino 2A na podlagi zadostnih dokazov pri poskusnih živalih s pozornost vzbujajočim in atipičnim vzorcem tumorjev
 Ocenjeno kot skupina
 Skupna ocena zvišana v skupino 2B na temelju mehanističnih in drugih pomembnih podatkov
 Iz praktičnih razlogov je treba za vinil bromid privzeti, da deluje na ljudi podobno kot rakotvorni vinil klorid
 Mineralne snovi (npr. smukec ali vermikulit), ki vsebujejo azbest, je prav tako treba obravnavati kot rakotvorne za človeka
 Obstajajo tudi prepričljivi dokazi, da tamoksifen zmanjšuje tveganje za kontralateralni rak dojke pri bolnicah z rakom dojke
 Skupna ocena zvišana v skupino 2A
 Glej poliklorirani bifenili, dioksinom podobni, z TEF v skladu z WHO
 Obstaja nekaj dokazov o obratnem razmerju med pitjem kave in rakom debelega črevesa; pitja kave glede rakotvornosti za druge organe ni bilo mogoče razvrstiti
 Obstajajo tudi prepričljivi dokazi pri ljudeh, da ti dejavniki delujejo zaščitno proti raku v endometriju in jajčnikih
 Tipi HPV, ki so razvrščen kot rakotvorni za človeka, se pri tveganju za nastanek raka materničnega vratu lahko razlikujejo za red velikosti
 Razvrščeni po filogenetski analogiji s tipi alfa roda HPV, ki so razvrščeni v skupino 1
 Organske spojine svinca se presnavljajo vsaj delno v ionski svinec, tako pri ljudeh kot pri živalih. Če je v telesu prisoten ionski svinec, ki je nastal iz organskega svinca, je od njega mogoče pričakovati z anorganskim svincem povezane strupene učinke 
 Skupna ocena zvišana na skupino 1 zaradi močnih dokazil na osnovi drugih pomembnih podatkov
 Posamezni radionuklidi, za katere obstaja dovolj dokazov pri ljudeh, so navedeni tudi posamično kot učinkovine Skupine 1
 Volumen 100D je prišel do zaključka, da za melanom očesa pri varilcih obstajajo zadostni dokazi
 Iz praktičnih razlogov je treba za vinil fluorid privzeti, da deluje na ljudi podobno kot rakotvorni vinil klorid

Sklici

Karcinogeni skupine 1 po IARC